Jain – cantante francese
 JAIN – libreria del linguaggio di programmazione Java